Санта Хувенсија има више значења:

 Санта Хувенсија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Хувенсија (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику